Mit dem Kurzbegriff des Freiheitsentziehungsgesetzes ist gemeint:

 In der Vergangenheit wurde so überwiegend das Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen bezeichnet, abgekürzt auch FEVG oder FreihEntzG. Es handelte sich dabei um ein 20 Paragraphen umfassendes Bundesgesetz vom 29. Juni 1956 (BGBl. I 599), in der Fassung des Gesetzes vom 16. März 1976 (BGBl. I 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I 1950),  welches mit Ablauf des 31. August 2009 außer Kraft trat und ersetzt wurde durch die Regelungen des am 1. September 2009 in Kraft getretenen Buch 7: Verfahren in Freiheitsentziehungssachen (§§ 415 bis 432) FamFG.

 Aktuell wird so noch das hessische Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen bezeichnet.

Einzelnachweise 

Rechtsquelle (20. Jahrhundert)